Solange Rech (Tubarão,  — Florianópolis, ) foi um poeta catarinense contemporâneo. 

Apesar do nome ser normalmente feminino, Solange Rech era um homem. Aos nove anos surgiram seus primeiros versos e aos doze disputou, com adultos, concursos de trovas-repente. Aos dezesseis anos publicou seu primeiro livro, intitulado "Trovões Dolentes", uma coletânea de 60 poesias. Foi funcionário do Banco do Brasil como fiscal agrícola.

Mario Quintana assim se expressa ao seu respeito:

"Teus versos às vezes cortam como espada. Outras vezes lembram a doçura do açúcar. Mas são todos  primorosos, especialmente os sonetos."

Premiado em vários concursos literários, tem trabalhos publicados em diversos países e participou de mais de 35 antologias poéticas, inclusive no exterior. É chamado por seus colegas "O Poeta-Rei".

Principais obras
"Para Matar a Noite" – 1987
"De Amor Também Se Vive" – 1999
"Os Espartanos de Deus" – 2000
"A História da FENABB" – 2000
"Serões na Rede" – 2002
"AABB - Florianópolis – Meio Século de História" – 2003
"Sacerdócio Poético" – 2004
"Meus Sonetos Premiados" – 2005
"A Hora da Colheita" – 2005
"Versos do Tempo Quase" – 2006

Poetas de Santa Catarina
Naturais de Tubarão (Santa Catarina)